Stati Uniti d'America
 Athol – città della contea di Kootenai, Idaho
 Athol – città della contea di Smith, Kansas
 Athol – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Athol – comunità non incorporata della contea di Spink, Dakota del Sud